Een gebruikersomgeving voor een applicatie, zoals een command-line-interface of een grafische gebruikersomgeving (GUI)
Wanneer het over client/servertoepassingen gaat, het client-gedeelte van het programma
Een deel van een compiler, zie frontend (compiler)